Puris
Família linguística puri
Língua puri

Pessoas
Sander Puri

Localidades

Puri (Uíge)

Puri (Índia)

Outros
Meru puri

Desambiguação